Yponomeutidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Lepidoptera
Pragas agrícolas

fi:Tuomenkehrääjäkoi
nn:Heggspinnmøll